Джонатан Юла Окита (; ) — конголезский футболист, вингер  клуба «Цюрих» и сборной ДР Конго.

Клубная карьера 
Окита — воспитанник бельгийских клубов «Брайной» и «Тюбиз». 10 августа 2013 года в матче против «Франс Борейн» он дебютировал в бельгийской Челлендж-лиге. В 2016 году Окита перешёл в льежский «Стандард». 17 апреля в матче против «Мускрон-Перювельз» он дебютировал в Жюпиле Лиге. В том же году Джонатан на правах аренды перешёл в «Руселаре», но так и не дебютировал за основной состав. В начале 2017 года Окоти был арендован «Юнионом». 8 апреля в матче плей-офф против «Васланд-Беверен» он дебютировал за основной состав.

Летом 2017 года Окита перешёл в нидерландский «МВВ Маастрихт». 18 августа в матче против «Гоу Эхед Иглз» он дебютировал в Эрстедивизи. В этом же поединке Джонатан сделал «дубль», забив свои первые голы за «МВВ Маастрихт». 6 апреля 2018 года в матче против «Хелмонд Спорт» он сделал хет-трик. 

Летом 2018 года Окита перешёл в НЕК. 27 августа в матче против дублёров «Утрехта» он дебютировал за новую команду. 8 сентября в поединке против «Роды» Джонатан забил свой первый гол за НЕК. 15 марта 2019 года в матче против «Ден Босх» он сделал хет-трик. Летом 2022 года Окита перешёл в швейцарский «Цюрих». 16 июля в матче против «Янг Бойз» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. В поединке против «Серветта» Джонатан сделал дубль, забив свои первые голы за «Цюрих».

Международная карьера 
10 октября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Мадагаскара Окита дебютировал за сборной ДР Конго.

Примечания 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Юнион»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Тюбиз»